Duri kan syfta på följande platser:

Australien 

 Duri (ort), New South Wales, Tamworth Municipality,

Indonesien 

 Desa Duri, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar